Op Roland Garros 2012 werden van 27 mei tot en met 9 juni 2012 de enkelspelwedstrijden van de vrouwen gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster was de Chinese Li Na, geplaatst als zevende reekshoofd – zij werd in de vierde ronde uitgeschakeld door de Kazachse kwalificante Jaroslava Sjvedova. De als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka werd eveneens in de vierde ronde uitgeschakeld, door het vijftiende reekshoofd, de Slowaakse Dominika Cibulková.

Het toernooi kende ongewoon veel vroege uitschakelingen van geplaatste speelsters. De meest in het oog springende daarvan was de als vijfde geplaatste Serena Williams die in al haar grandslamtoernooien (46 maal, sinds 1998) nog nooit een eersterondepartij had verloren – de 29-jarige Française Virginie Razzano schreef geschiedenis door Serena Williams in de eerste ronde in drie sets te verslaan.

De finale werd gespeeld tussen het tweede reekshoofd Maria Sjarapova en de als 21e geplaatste Sara Errani die voor het eerst in haar enkelspelcarrière in een grandslamfinale stond. Errani (die de dag tevoren nog de dubbelspeltitel had gewonnen met Roberta Vinci) liet zich, door gebrek aan ervaring in enkelspelfinales, in het speltype van Sjarapova lokken en verzuimde gebruik te maken van haar eigen sterke kanten. Sjarapova won met 6-3 en 6-2. Hiermee voltooide de Russin haar carrière-grandslam waarmee ze acht jaar geleden begon: Wimbledon 2004, gevolgd door de US Open 2006 en de Australian Open 2008, ten slotte dan gecompleteerd met "Roland Garros 2012".

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2012